Stenogale (Стеногале — „збијена ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из натпородице Feloidea, који је у периоду од средњег Олигоцена до раног Миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи стенос (стгрч. -{στεναί}-), која значи збијен или узак,
 и старогрчке ријечи гале (стгрч. -{γαλῆ}-), која значи ласица.

Опис 
Врсте из рода Stenogale су у просјеку тежиле до 8 kg, и достизале дужину до 1,3 m.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Stenogale.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Feloidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Литература

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Европе